Мужская сборная команда Финляндии по волейболу () — команда, представляющая Финляндию на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Волейбольной ассоциацией Финляндии (SLeL). Высшее достижение — 4-е место на чемпионате Европы (2007).

История 

Первым международным турниром с участием сборной Финляндии являлся чемпионат мира 1952 года в Москве. Дебют вышел неудачным — финские волейболисты проиграли все свои матчи, взяв лишь одну партию у сборной Ливана, и заняли последнее 11-е место.

В дальнейшем на каждом чемпионате мира и Европы финны после предварительного группового этапа теряли шансы на продолжение борьбы за медали и становились участниками утешительных турниров. Наиболее высокий результат при этом был достигнут на чемпионате Европы 1983 года, где в матчах за 7—12-е места финские волейболисты обыграли Францию, Грецию и Венгрию, в последнем матче уступили Румынии и при равенстве очков с румынской сборной всё же опередили её благодаря лучшему соотношению партий.

Следующие появления сборной Финляндии на крупных турнирах относятся к началу 1990-х годов, когда с ней работали иностранные тренеры — олимпийский чемпион 1976 года поляк Влодзимеж Садальский и известнейший в прошлом тренер сборной СССР Вячеслав Платонов. В 1993 году под началом «Плато», как уважительно называли российского наставника в Стране тысячи озёр, финны впервые выступали в розыгрыше Мировой лиги и из 20 проведённых матчей смогли выиграть лишь один — у южнокорейской команды. В том же году сборная Финляндии была хозяйкой чемпионата Европы, но уровень игры команды не позволял ей рассчитывать на высокие места. После 1997 года северянам в течение десяти лет не удавалось отбираться в финальные стадии европейских чемпионатов.

В 2005 году со сборной Финляндии начал работать итальянский специалист Мауро Берруто. В том сезоне команда стала серебряным призёром Евролиги — опередив в группе сборные Германии и Эстонии, финны вышли в «Финал четырёх», где обыграли Турцию и уступили в финале соревнования, проходившего в Казани, сборной России. Лучшим связующим турнира был признан Симо-Пекка Олли, а лучшим в атаке — диагональный Микко Ойванен, причём для этих игроков (как и для брата-близнеца Микко Ойванена блокирующего Матти) Евролига являлась первым турниром в национальной сборной. Первые в истории финского волейбола медали официального турнира также завоевали Ансси Весанен, Йони Марккула, Исмо Мойланен, Матти Олликайнен, Саули Силпо, Антти Силтала и Теппо Хейккиля.

Росту мастерства финских волейболистов способствовало возвращение с 2006 года в Мировую лигу, а также выступления в клубах ведущих зарубежных чемпионатов. В 2007 году сборная Финляндии добилась наивысшего достижения в своей истории, заняв 4-е место на чемпионате Европы в Москве. В стартовом матче этого турнира подопечные Берруто едва не обыграли действующих чемпионов континента итальянцев, а затем одержали победы над Хорватией, Болгарией, Польшей и Бельгией. К последнему матчу второго группового этапа со сборной России финны, как и россияне, гарантировали себе выход в полуфинал, однако борьба получилась упорной и завершилась тай-брейком, в котором команда Суоми выигрывала 5:0 и 8:5, но упустила победу. Не менее драматичным выдался и полуфинал со сборной Испании, где финны вели 2:1 по сетам и не использовали шансы завершить матч в четвёртой партии, проиграв в равной концовке. Пропустив в итоге испанцев в финал и истратив много сил, северяне в игре за 3-е место уступили бронзовые медали опытной сборной Сербии. По словам Мауро Берруто добиться высокого результата сборной Финляндии помогло неукоснительное следование тренерской философии, а свою команду он назвал «коллективом единомышленников и трудоголиков».

Возможность взять реванш у испанцев предоставилась в квалификационном турнире Олимпийских игр, но в полуфинале проходившего в Измире турнира, финская сборная вновь оказалась слабее пиренейской команды (1:3) и прекратила борьбу за путёвку на пекинскую Олимпиаду.

Неоднозначным получился сезон 2009 года. 4 июля в матче Мировой лиги в Тампере сборная Финляндии одержала победу над бразильцами — 3:2 (22:25, 23:25, 25:22, 25:22, 17:15) и стала в итоге единственной на турнире командой, сумевшей обыграть сильнейшую сборную последних лет. Однако новые старты обернулись разочарованием — в августе в том же Тампере финны не смогли завоевать путёвку на чемпионат мира 2010 года, а в сентябре невыразительно выступили на чемпионате Европы.

В 2011—2012 годах в должности главного тренера сборной Финляндии работал аргентинец Даниэль Кастельяни, ранее занимавший этот пост в сборной Польши. В январе 2013 года команду возглавил её многолетний капитан Туомас Саммелвуо. На чемпионате Европы 2013 года финны заняли первое место в своей группе и напрямую вышли в четвертьфинал, в котором со счётом 1:3 уступили команде своего прежнего тренера Мауро Берруто — сборной Италии.

В январе 2014 года сборная Финляндии стала одним из победителей третьего, решающего, раунда отборочного турнира чемпионата мира и впервые с 1982 года получила право сыграть в финальной стадии мирового первенства. Итогом выступления команды Туомаса Саммелвуо стало 5-е место в группе второго этапа и 9-е в итоговой классификации. На чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов финская сборная выбывала из борьбы после первого раунда плей-офф. В апреле 2019 года после назначения Саммелвуо на должность главного тренера сборной России наставником сборной Финляндии стал британский тренер Джоэл Бэнкс.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Мировая лига 

 1993 — 12-е место
 2006 — 10-е место
 2007 — 7-е место
 2008 — 10-е место
 2009 — 8-е место
 2010 — 13-е место
 2011 — 10-е место
 2012 — 13-е место
 2013 — 16-е место
 2014 — 16-е место
 2015 — 15-е место
 2016 — 17-е место
 2017 — 21-е место

Евролига 

 2004 — 6-е место
 2005 — 2-е место
 2018 — 7-е место
 2019 — 11-е место
 2022 — 13-е место

Тренеры 

 1962—1968 — Кайну Миккола
 1968—1973 — Харри Сунделл
 1974—1982 — Хейкки Монтонен
 1983 — Рейно Косонен
 1984 — Юкка Кутила
 1985 — Владимир Сирвон
 1986 — Пертти Лааксонен
 1987—1992 — Влодзимеж (Водек) Садальский
 1992—1995 — Вячеслав Платонов
 1995—2004 — Тимо Хойвала
 2005—2010 — Мауро Берруто
 2011—2012 — Даниэль Кастельяни
 2013—2019 — Туомас Саммелвуо
 С 2019 года — Джоэл Бэнкс

Текущий состав 
Состав сборной Финляндии в Серебряной Евролиге-2022

Примечания

Ссылки 
 Сайт волейбольной ассоциации Финляндии
 Сборная Финляндии на сайте Международной федерации волейбола

Финляндия
Волейбол в Финляндии
Волейбол